Александр Кухаренко:
 Кухаренко, Александр Яковлевич — генерал-майор, сын Я. Г. Кухаренко
 Кухаренко, Александр Александрович (1914—1993) — советский минералог, геохимик, геолог, заведующий кафедрой минералогии ЛГУ.